Бати језик се односити на: 

 Бати језик (Камерун) - Нигер-конгоански језик из Камеруна; 
 Бати језик (Индонезија), централномолучки језик из  Индонезије.